«Возлюбленная Шопена» — второй альбом российской рок-группы «Сурганова и оркестр» (2005).

По словам С. Сургановой, название дано вне связи с реальными любовными похождениями композитора Шопена. Оно служит напоминанием о совместной работе с певицей Дианой Арбениной, которая именно так назвала саму С. Сурганову. Тем не менее, критики находят на альбоме следы влияния знаменитого поляка. Отмечается сильное воздействие классической музыки и романса, а также профессионализм исполнителей.

В 2008 г. журнал «Русский репортёр» поставил «Возлюбленную» на восьмое место в списке важнейших рок-альбомов десятилетия.

Список композиций 
 Интродукция
 Так начинался день
 Ангел седой
 Молитва мольберту
 Я знаю женщину
 Путник милый (сл. Анны Ахматовой и Татьяны Хмельник)
 Корабли (сл. и муз. Руслана Луценко)
 Энергетический вампир
 Ворон
 Весна
 Горе по небу
 Белые люди
 Оставь

Примечания

Ссылки 

Альбомы лейбла «Никитин»